Brian Jensen – duński piłkarz, grający na pozycji obrońcy, reprezentant kraju, olimpijczyk
 Brian Jensen – duński piłkarz, grający na pozycji bramkarza